Desa Winong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Winong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,52, long 110,58), 
 Desa Winong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,42, long 109,62), 
 Desa Winong (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Winong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,75, long 109,78), 
 Desa Winong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 109,95), 
 Desa Winong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,07, long 110,85), 
 Desa Winong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,00, long 110,17), 
 Desa Winong (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 111,75), 
 Desa Winong (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,92, long 111,47), 
 Desa Winong (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 112,71), 
 Desa Winong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,81, long 111,10), 
 Desa Winong (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,19, long 111,91), 

Robotskapade Indonesienförgreningar